Bulldogs heißen bzw. hießen folgende Sportteams:

 Boston Bulldogs (ehem.), siehe Pottsville Maroons
 Canton Bulldogs (ehem.)
 Cleveland Bulldogs (ehem.)
 New York Bulldogs (ehem.)
 Yale Bulldogs (aktiv)

Bulldogs steht für:
 Bulldogs (Film), amerikanischer Pornofilm